Rezultati Odprtega prvenstva ZDA 1969 v tenisu za ženske posamično.

Postavljene igralke 
Seznam postavljenih igralk. Margaret Court je postala prvakinja, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadle.
 - 
  Margaret Court (prvakinja)
  Billie Jean King (četrtfinale)
  Julie Heldman (četrtfinale)
  Virginia Wade (polfinale)
  Nancy Richey (finale)
  Rosie Casals (polfinale)
  Kerry Melville (prvi krog)

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

1. del

2. del

3. del

4. del

Viri 
 

Ženske posamično
1969